ʙ̩Geisenheimer steht für
 Haus Zum Geisenheimer, Mainz

Geisenheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Moritz Geisenheimer (1818–1878), deutscher Kaufmann, Dramatiker, Aktivist
 Raphael Geisenheimer (* 1799), deutscher Kaufmann und Politiker
 Siegmund Geisenheimer (1775–1828), deutscher Kaufmann